Кубок наций до 23 лет UCI ( или {{lang-en|UCI Nations' Cup U23}}) — сезонное соревнование по шоссейному велоспорту, которое проводится с 2007 года.

История 
В 2005 году были созданы Континентальные туры UCI в европейский календарь которого вошли молодёжные гонки. Но по итогам сезона определялись только взрослые классификации.

Перед началом сезона в 2007 году было решено создать отдельный турнир для гонщиков в возрасте до 23 лет. Участие в нём могут принять только национальные команды (сборные), а по итогам сезона определяется только один зачёт — национальный. 

Изначально в календарь вошли только однодневные и многодневные гонки проводимые в Европе, которые в последующем будут составлять основную часть календаря, а их состав периодически меняться. В следующем, 2008, году появилась первая не европейская гонка — канадское Гран-при Сагенея (входила до 2013 года). В 2012 году в календарь добавились групповые гонки на континентальных чемпионатах (кроме Океании), а в 2017 году и индивидуальные гонки на ранее вошедших континентальных чемпионатах. В 2018 году календарь пополнился индивидуальной гонкой на чемпионате Океании и африканская многодневка — камерунский Тур надежды.

Без учёта континентальных чемпионатов календарь сезона в среднем состоит из 6 гонок. которые имеют категорию .Ncup. Тогда как молодёжные гонки входящие в континентальные туры обозначаются добавлением буквы U в конце категории.

Всего на начало 2020 года включительно в календарь турнира в общей сложности входила 21 гонка. Из них только одна присутствовала каждый год — французская многодневка Тур де л’Авенир, считающуюся неофициальной молодёжной версией Тур де Франс. Бельгийская однодневка Тур Фландрии U23 отсутствовал только в самом первой сезоне.

Победителем самой первой гонки в рамках турнира стал португалец Витор Родригес. Среди призёров последующих гонок были гонщики, впоследствии добивавшиеся побед на престижных международных соревнованиях и гонках. 

Больше всего побед в течение сезона среди гонщиков одержали француз Давид Гудю (2 в 2016 году) и словенец Тадей Погачар (2 в 2018 году), а среди команд — Словения (3 в 2018 году).

После сезона 2019 года больше всего побед по итогам сезона одержала Франция — 5 раз.

Регламент  
Участие в кубке могут принимать только национальные (сборные) и смешанные команды состоящие из гонщиков в возрасте от 19 до 22 лет включительно. В команде на гонке (кроме континентальных чемпионатов) должно быть от 4 до 6 гонщиков, которые могут быть членами UCI WorldTeam.

На гонки проходящей в период с 1 января по 30 июня приглашения получают лучшие страны по итогам соответствующих национальных молодёжных зачётов каждого континентального тура в предыдущем сезоне (всего 26 команд) — 1 от Африки, 3 от Америки, 2 от Азии, 18 от Европы и 2 от Океании. А с 1 июля по 31 декабря — первые 15 лучших стран в текущем сезоне и чьи гонщики не принимали участие в составе смешанных команд.

По итогам каждой гонки или этапа гонщики получают очки в зависимости от занятого места, но в национальный зачёт идёт только лучший результат от каждой команды.

Гонки 
В скобочках указаны годы проведения гонок в рамках кубка. 

Текущие
  Тур де л’Авенир (2007-)
  Тур Фландрии U23 (2008-)
  Чемпионат Азии U23 (2012-)
  Чемпионат Европы U23 (2012-)
  Чемпионат Панамерики U23 (2012-2017, 2019-)
  Велогонка Мира U23 / Гран-при Присниц спа (2015-)
  Гент — Вевельгем U23 (2016-)
  Чемпионат Океании U23 (2018-)
  Л'Этуаль д'ор (2019-)
  Гран-при Наций Orlen (2019-)

Бывшие
  Ля Кот Пикард (2007-2015)
  Гран-при Португалии (2007-2010)
  Джиро делле Реджони (2007-2008, 2010)
  Льеж — Бастонь — Льеж U23 (2007)
  Гран-при Вильгельма Телля (2007)
  Гран-при Сагенея (2008-2013)
  ЗЛМ тур (2008-2018)
  Тоскана - Терра ди чиклисимо (2011-2012)
  Чемпионат Африки U23 (2012)
  Кубок Лаги - Трофей Алмар (2015-2016)
  Тур надежды (2018-2019)

Результаты 

|-
| 2007
| 
| 
| 
|-
| 2008
| 
| 
| 
|-
| 2009
| 
| 
| 
|-
| 2010
| 
| 
| 
|-
| 2011
| 
| 
| 
|-
| 2012
| 
| 
| 
|-
| 2013
| 
| 
| 
|-
| 2014
| 
| 
| 
|-
| 2015
| 
| 
| 
|-
| 2016
| 
| 
| 
|-
| 2017
| 
| 
| 
|-
| 2018
| 
| 
| 
|-
| 2019
| 
| 
| 
|-
| 2020
| 
| 
|  
|-
| 2021
|  
|  
| 
|-
| 2022
| 
| 
| 
|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 UCI CYCLING  REGULATIONS. PART 2. ROAD RACES. (Version on 02.03.2020. Chapter XIV, §2)